Champions League 2018 steht für:
 AFC Champions League 2018, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2018, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions League 2018, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2018, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Sailing Champions League 2018, europäischer Segelwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2017/18
 Champions League 2018/19
 Champions League